zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment)
 Integrated Drive Electronics – standard komunikacji pamięci masowych takich jak dyski twarde i napędy optyczne z komputerem